Tullia steht für:

 Titularbistum Tullia, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Tullia ist der Name folgender Personen:

 Tullia die Jüngere, Tochter des römischen Königs Servius Tullius, Gattin von Aruns Tarquinius
 Tullia die Ältere, Tochter des römischen Königs Servius Tullius, Gattin von Lucius Tarquinius Superbus
 Tullia (Tochter Ciceros) (zwischen 79 v. Chr. und 75 v. Chr.–45 v. Chr.), Tochter des römischen Senators Marcus Tullius Cicero
 Tullia von Manosque, Heilige 
 Tullia d’Aragona (1510–1556), römische Kurtisane und Dichterin
Siehe auch:
 Tulja